Hloronitrobenzen se može odnositi na:

 2-Hloronitrobenzen
 3-Hloronitrobenzen
 4-Hloronitrobenzen